Чиконкијако има више значења:

 Општина Чиконкијако (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чиконкијако (Чиконкијако, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику